Olaf II Święty – król Norwegii w latach 1016-1028 
 Olaf Haakonsson – jako król Danii